St.-Jürgen-Friedhof bezeichnet folgende Friedhöfe:
* St.-Jürgen-Friedhof in Stralsund, siehe Stralsunder Friedhöfe#St. Jürgen (Knieperfriedhof)
 St.-Jürgen-Friedhof (Kiel)
 St. Jürgen-Friedhof (Husum), Grabstätte von Theodor Storm
 St. Jürgen-Friedhof (Lübeck), 1645 angelegt

Siehe auch:
 St. Jürgen